

Astronomia
 Cratere Montessori – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Elisa Montessori – pittrice italiana
 Maria Montessori – educatrice, pedagogista, medico e scienziata italiana
 Roberto Montessori – accademico e professore italiano

Altro
 Metodo Montessori –  sistema educativo

Pagine correlate
 Montessoro